Osoby o tym nazwisku:
 Mariusz Pilawski – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser, poeta i felietonista
 Stanisław Pilawski – polski zoolog, wykładowca akademicki
 Zbigniew Pilawski – polski lekarz, działacz harcerski, żołnierz podziemia i wojskowy